Bruno Gambarotta – scrittore, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico e attore italiano
Carlo Gambarotta – arbitro di calcio italiano
Margot Gambarotta – calciatrice italiana
Carletto Gambarotta – calciatore italiano